Еластин () – білок, який кодується геном ELN, розташованим у людей на довгому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 786 амінокислот, а молекулярна маса — 68 469.

Білок позаклітинного матриксу сполучної тканини. Цей білок — важлива складова сполучної тканини, що завдяки своїй еластичності дозволяє багатьом тканинам тіла, зокрема шкірі, відновлювати свою форму після розтягнення або стиснення. Також еластин використовується для тимчасового збереження механічної енергії у тканинах тіла.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Посилання 
 

Структурні білки